Zehnter Planet steht für:

 Transpluto, hypothetischer zehnter Planet
 (2060) Chiron, Asteroid
 (136199) Eris, transneptunischer Zwergplanet
 (50000) Quaoar, transneptunischer Zwergplanet
 Zehnter Planet, Bezeichnung des Jupiters von 1845 bis 1851, siehe Asteroidengürtel #Entdeckung

Siehe auch:
 Planet X
 Planet Neun